Općinska nogometna liga Slavonska Požega je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 985./86. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. NK "Omladinac" Sulkovci je kao prvak izravno ušao u Međuopćinsku nogometnu ligu Jug, a NK "Jakšić" je ulazak izborio kloz kvalifikacije. Nitko iz lige nije ispao u niži rang natjecanja.

Tablica

Kvalifikacije 
NK Jakšić i NK Graničar Brodski Varoš su izborili ulazak uMeđuopćinsku nogometnu ligu Jug.

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Jug 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Đuro Mesić: NK Parasan Golobrdci (1956. – 2006.), Požega 2006.
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1983-84
Slavonska Požega 
1985-86 Slavonska Požega